Język saraiki
 Saraiķi – wieś na Łotwie